Ачичипико има више значења:

 Ачичипико (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ачичипико (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ачичипико (Теотлалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ачичипико (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику